Osoby noszące nazwisko Cordemoy:
 Eugène Jacob de Cordemoy (1835-1911) – francuski lekarz i botanik
 Géraud de Cordemoy (1626-1684) – francuski filozof, historyk i prawnik
 Jean-Louis de Cordemoy (1655-1714) – francuski historyk architektury